Magic Carpet (englisch für fliegender Teppich) steht für:

 ein Computerspiel, siehe dazu Magic Carpet (Computerspiel)